

Sigle 
 Time to live – durata di vita dei pacchetti Internet Protocol
 Transistor-transistor logic – famiglia di circuiti integrati digitali
 Through-the-lens – sistema in uso su determinati tipi di macchina fotografica mediante il quale la misurazione della luce per l'esatta esposizione avviene attraverso l'obiettivo

Codici 
 TTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Turtle Island (Figi)
 ttl – codice ISO 639-3 della lingua totela

Altro 
 ttL – Tuttolibri, supplemento settimanale de La Stampa
.ttl – estensione di file